Culturele en kunstzinnige vorming
 CKV Bank